

Tabela 
Grupa H

Mecze

Hiszpania – Ukraina 
Środa, 14 czerwca 2006
15:00 – Zentralstadion, Lipsk – Widzów: 43 000

 Sędzia: Massimo Busacca (Szwajcaria)
 Asystenci:
 Francesco Buragina (Szwajcaria)
 Matthias Arnet (Szwajcaria)
 Sędzia techniczny: Roberto Rosetti (Włochy)
 Piąty sędzia: Cristiano Copelli (Włochy)

Tunezja – Arabia Saudyjska 
Środa, 14 czerwca 2006
18:00 – FIFA WM-Stadion München, Monachium – Widzów: 66 000

 Sędzia: Mark Shield (Australia)
 Asystenci:
 Nathan Gibson (Australia)
 Ben Wilson (Australia)
 Sędzia techniczny: Carlos Chandia (Szwajcaria)
 Fifth official: Christian Julio (Szwajcaria)

Arabia Saudyjska – Ukraina 
Poniedziałek, 19 czerwca 2006
18:00 – FIFA World Cup Stadium Hamburg, Hamburg – Widzów: 50 000 

 Sędzia główny: Graham Poll (Anglia)
 Asystenci:
 Philip Sharp (Anglia)
 Glenn Turner (Anglia)
 Sędzia techniczny: Toru Kamikawa (Japonia)
 Piąty sędzia: Yoshikazu Hiroshima (Japonia)

Hiszpania – Tunezja 
Poniedziałek, 19 czerwca 2006
21:00 – Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart – Widzów: 52 000

 Sędzia główny: Carlos Simon (Brazylia)
 Sędziowie liniowi:
 Aristeu Tavares (Brazylia)
 Ednilson Corona (Brazylia)
 Sędzia techniczny: Carlos Chandia (Chile)
 Piąty sędzia: Christian Julio (Chile)

Arabia Saudyjska – Hiszpania 
Piątek, 23 czerwca 2006
16:00 – Fritz Walter Stadion, Kaiserslautern – Widzów: 46 000

 Sędzia główny: Coffi Codjia (Benin)
 Asystenci:
 Celestin Ntagungira (Rwanda)
 Aboudou Aderodjou (Benin)
 Sędzia techniczny: Mohamed Guezzaz (Maroko)
 Piąty sędzia: Brahim Djezzar (Algieria)
 Zawodnik meczu:  Juanito

Ukraina – Tunezja 
Piątek, 23 czerwca 2006
16:00 – Olympiastadion, Berlin – Widzów: 72 000

 Sędzia główny: Carlos Amarilla (Paragwaj)
 Asystenci:
 Amelio Andino (Paragwaj)
 Manuel Bernal (Paragwaj)
 Sędzia techniczny: Marco Rodríguez (Meksyk)
 Piąty sędzia: Hamdi al Kadri (Syria)

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006